Thomas Stadler (* 9. Jänner 1986) ist ein österreichischer Fußballspieler.

Karriere 
Der Verteidiger begann seine fußballerische Laufbahn im Alter von sieben Jahren in den Nachwuchsmannschaften des SV Bad Goisern. Im Alter von 15 Jahren wechselte er zur Nachwuchsabteilung der SV Ried. Im Sommer 2006 erhielt Stadler bei der Kapfenberger SV seinen ersten Profivertrag in der Ersten Liga. Nach nur einem halben Jahr wechselte er im Jänner 2007 zum FC Waidhofen/Ybbs in die Regionalliga Ost. Im Sommer 2007 wurde Stadler vom Aufsteiger SV Bad Aussee verpflichtet. Nach dem Abstieg der Ausseer aus der Ersten Liga wurde er im Sommer 2008 vom DSV Leoben unter Vertrag genommen, wo er sich unter Trainer Heimo Kump auf Anhieb als Stammspieler etablierte.

Im Sommer 2009 nach dem Abstieg der Leobener wechselte Stadler zum Zweitligaaufsteiger FC Dornbirn nach Vorarlberg. Mittlerweile spielt er beim SV Kieninger-Bau Bad Goisern.

Weblinks 
 
 
 laola1.at: Spielerprofil Thomas Stadler (abgerufen am 29. Oktober 2008)

Fußballspieler (SV Ried)
Fußballspieler (Kapfenberger SV)
Fußballspieler (FC Waidhofen/Ybbs)
Fußballspieler (SV Bad Aussee)
Fußballspieler (DSV Leoben)
Fußballspieler (FC Dornbirn 1913)
Österreicher
Geboren 1986
Mann